Семон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Семон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер

 Семон Богдан Йосипович — доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Примітки